A temporada 2016 da GP2 Series foi a décima segunda e última temporada da GP2 Series que foi realizada em apoio ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2016.

Foi a última temporada com o nome "GP2 Series", com o campeonato sendo rebatizado como Campeonato de Fórmula 2 da FIA a partir de 2017. Também foi originalmente programado para ser a última temporada do chassi Dallara GP2/11 que foi introduzido em 2011 e o motor Mecachrome V8 de 4.0 litros normalmente aspirado que estreou na temporada inaugural da categoria em 2005, antes de um novo pacote de motor e chassi ser lançado para 2017, no entanto, devido a outro corte de custos, a categoria anunciou que manteria o chassi e o pacote de motor para mais uma temporada.

Teve como campeão o francês Pierre Gasly, da equipe Prema Racing.

Equipes e pilotos
Inicialmente, 12 equipes disputariam a temporada de 2016 da GP2 Series. Com a desistência da Status, passam a ser 11 times que disputaram o campeonato.

Mudanças de pilotos
 Mitch Evans e Sean Gelael, que disputaram a temporada 2015 pelas equipes Russian Time e Carlin, respectivamente, assinaram com a Campos Racing.
 Nicholas Latifi, que disputou 3 provas pela MP Motorsport, disputará a primeira temporada completa pela equipe DAMS.
 Raffaele Marciello assinou com a Russian Time para a temporada 2016, substituindo Mitch Evans, que foi para a Campos Racing.
 Pierre Gasly, que disputou a temporada 2015 pela equipe DAMS, assinou com a Prema Powerteam.
 Arthur Pic foi contratado pela equipe Rapax Team para guiar o carro #12 do time italiano. O piloto francês disputava a temporada anterior pela Campos Racing.
 Oliver Rowland disputará sua primeira temporada completa pela MP Motorsport, pela qual disputou 2 rodadas duplas na temporada anterior. O inglês também correu 2 rodadas duplas pela Status Grand Prix.
 Norman Nato (ex-Arden International) foi contratado pela Racing Engineering para a temporada 2016 da GP2. O francês terá como companheiro de time o inglês Jordan King.
 Gustav Malja, que disputou provas da temporada anterior por Trident e Rapax, assinou com esta última para seu primeiro campeonato em tempo integral.
 O japonês Nobuharu Matsushita foi punido com suspensão de uma prova por direção perigosa na rodada dupla de Baku. Para seu lugar, a ART Grand Prix escalou o austríaco René Binder para disputar as etapas no Red Bull Ring.
 Sergio Canamasas, que disputou a temporada anterior por 3 equipes (MP, Hilmer e Lazarus), assinou com a Carlin para ser companheiro de equipe do estreante Marvin Kirchhöfer. O espanhol, no entanto, alegou "falta de ritmo" e deixou a equipe após a rodada dupla de Hungaroring. Para ocupar a vaga, a Carlin contratou o austríaco René Binder, que havia corrido as provas na Áustria, no início de julho.

Estreias
 Antonio Giovinazzi, vice-campeão da temporada 2015 da Fórmula 3 Europeia, foi promovido à GP2. O italiano disputará o campeonato pela Prema Powerteam, que também fará sua estreia na categoria.
 Luca Ghiotto, vice-campeão da temporada 2015 da GP3 Series, foi promovido à GP2 ao assinar com a equipe Trident Racing.
 Philo Paz Armand, que disputara a temporada 2015 da Fórmula Renault 3.5., assinou com a Trident Racing para ser companheiro de equipe de Ghiotto.
 Marvin Kirchhöfer, outro ex-piloto da GP3, foi contratado pela Carlin Motorsport para guiar o carro #19.
 Nabil Jeffri, vice-campeão da Fórmula 3 alemã em 2014, disputará o campeonato pela equipe Arden International.
 Jimmy Eriksson, que disputou a GP3 Series entre 2014 e 2015, será o companheiro de equipe de Jeffri na Arden. Ele foi o campeão da Fórmula 3 alemã em 2012, representando a Motopark Academy/Lotus.

Mudanças de equipes
 A equipe Lazarus deixou a GP2 após o encerramento da temporada de 2015. Em seu lugar, entrou a Prema Powerteam.
 Sem recursos para mais uma temporada, a Hilmer Motorsport deixou a categoria após 3 campeonatos disputados.

Calendário

Classificação

Pilotos

Equipes

Ligações externas 
 Site oficial da GP2 Series

2016
GP2 Series